La Svenska Serien 1923-1924 fu la decima edizione del massimo campionato svedese di calcio.

Classifica finale

Östra

Västra

Spareggio per il titolo

Risultati

Östra

Västra

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Campionato svedese di calcio
Calcio nel 1923
Calcio nel 1924